Balinka – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin
 Balinka – wieś na Węgrzech, w komitacie Fejér
 Balinka – szczyt w Beskidzie Makowskim w polskich Beskidach Zachodnich
 Balinka – przystanek kolejowy w Polsce